Schartauan kan syfta på:

 Schartauan – en anhängare av den svenska kristna fromhetsinriktningen schartauanism
 Schartauan – en (tidigare) elev vid Frans Schartaus handelsinstitut